Big Black River – rzeka w USA, w stanie Missisipi, dopływ Missisipi
 Big Black River – rzeka w Kanadzie, w prowincji Quebec, i USA, w stanie Maine, dopływ Saint John